Als Projektiv wird bezeichnet:

 ein optisches Bauteil eines Elektronenmikroskops

Mit dem Adjektiv projektiv werden bezeichnet:

 in der projektiven Geometrie:
 Projektiver Raum, die projektive Erweiterung des affinen Raums
 Projektive Abbildung, eine lineare Abbildung im projektiven Raum
 Projektive Ebene, ein zweidimensionaler projektiver Raum
 Projektives Koordinatensystem, ein Koordinatensystem zur Beschreibung von Punkten im projektiven Raum
 Projektive Perspektivität, eine spezielle Abbildung eines projektiven Raums
 Projektive Quadrik, eine Quadrik im projektiven Raum
 in anderen Gebieten der Mathematik:
 Projektive Auflösung, eine lange exakte Sequenz aus projektiven Objekten, die in einem gegebenen Objekt endet
 Projektive Hierarchie, eine Hierarchie von Mengen in der deskriptiven Mengenlehre
 Projektives Objekt, ein Objekt einer Kategorie mit dem als Quelle sich Morphismen entlang von Epimorphismen hochheben lassen.
 Projektives Tensorprodukt, eine spezielle Variante des Tensorprodukts normierter oder lokalkonvexer Räume
 in der Psychologie:
 Projektive Identifikation, ein unbewusster Abwehrmechanismus bei Konflikten
 Projektiver Test, ein psychodiagnostisches Testverfahren

Siehe auch
 Projektivität